Waterford Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waterford Village Historic District (Waterford, Michigan), NRHP-ID 79001167
 Waterford Village Historic District (Waterford, New York), NRHP-ID 77000982